Frauenbrunnen ist ein häufiger Name für Quellen und Brunnen, davon abgeleitet wurden dann auch Örtlichkeits- und Straßennamen.

Frauenbrunnen kann speziell stehen für:
 Am Frauenbrunnen, Straße in Meiningen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen. Siehe Liste der Straßen und Plätze in Meiningen
 Frauenbrunnen (Körsch), am Oberlauf auch  Erlenbrunnen, rechter Zufluss der Körsch beim Stadtteil Plieningen von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Frauenbrunnen, Heilquelle bei der Kapelle Unserer Lieben Frau in Kneiting in der Gemeinde Pettendorf im Landkreis Regensburg, Bayern
 Frauenbrunnen (Geistthal), Brunnen in der Gemeinde Geistthal-Södingberg, Steiermark

Siehe auch:
 Frauenbrunn
 Frauenbründl
Fraubrunnen (Begriffsklärung)